Музей русской водки:

 Музей русской водки (Санкт-Петербург)
 Музей водки (Малиновка)
 Музей истории русской водки (Углич)